HT steht für:

 Haiti, einen karibischen Staat, nach ISO 3166
 Hindustan Times, eine englischsprachige Tageszeitung Indiens
 Hochtemperaturrohr
 Hypothalamus
 Braun HT, ein rötlich-brauner synthetischer Azo-Farbstoff
 Cermet, eine Hartmetallsorte (Kurzbezeichnung nach ISO 513), siehe Cermet #Einsatz bei Zerspanungswerkzeugen
 Royal Airways, ehemalige indische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Tansania (ICAO-Code)
 Bahnhof Twistringen (DS100-Code)

HT steht in der Informatik für:
 Horizontal-Tabulatorzeichen, ein Steuerzeichen in der Daten- und Textverarbeitung
 Hypertext, ein strukturell formatierter Text für komplexe Informationsdarstellung
 Hyper-Threading, ein Markenname für Technologie, die virtuelle Prozessoren auf einer physischen CPU simuliert (eigentlich HTT bzw. HT Technologie)
 HyperTransport, ein bidirektionales seriell/paralleles Breitband-Bussystem für Computer

HT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Portsmouth
 Norwegen: Lillehammer in der Provinz Innlandet
 Ungarn: Streitkräfte (Magyar Honvédség)

H. T. ist die Abkürzung für

 Hamelner Töpferei, 1922 in Hameln von Gertrud Kraut gegründete und von verschiedenen Künstlern bis 1966 geleitete Keramikwerkstatt

ht steht für:
 .ht, die Top-Level-Domain von Haiti
 haitianische Sprache, als Abkürzung nach ISO 639-1

Siehe auch:
 Serotonin (5-HT)

HT